Tourist Trophy dell'Isola di Man, gara di motociclismo
Dutch Tourist Trophy, in Olanda, gara di motociclismo
Tourist Trophy (automobilismo), gara di automobilismo
Campionato mondiale Formula TT, campionato di motociclismo
Tourist Trophy, videogioco